Spandrille bezeichnet
 in der Architektur den Raum zwischen der bogenförmigen und der polygonalen Struktur, siehe Spandrille
 ein evolutionsbiologisches Phänomen: Spandrel (Biologie)